Franz von Defregger, Oostenrijks schilder
Matthias Defregger, Duits bisschop